Cot (Darussalam), een bestuurslaag in Indonesië
 Cot (Muara Tiga), een bestuurslaag in Indonesië
 Cotangens, een goniometrische functie, afgekort cot
 Pierre Auguste Cot (1837–1883), een Franse schilder
 Côt, een druivenras
 COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement
 Compagnies Oefenterrein (COT), een oefenterrein voor tanks en pantserwagens van de Landmacht
 Cyclo-octatetraeen, een organische verbinding